fabryka – obiekt przemysłowy.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Fabryka – część miasta Frampol
 Fabryka – część wsi Potoczek w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Fabryka – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Tytuły filmów 
 Fabryka – film z 1970 roku
 Fabryka – film z 2006 roku

Zobacz też 
 Fabryka abstrakcyjna – wzorzec projektowy stosowany w programowaniu
 The Factory (z ang. fabryka) – atelier Andy’ego Warhola